

Patronymie 
 Florence Burgat est une philosophe française, directrice de recherche à l'INRA
 François Burgat est un politologue, directeur de recherche au CNRS français.
 Jean-Louis Burgat (1945- ) est un animateur de télévision et réalisateur français.

Homonymie de patronyme